Alexandre Kucharski – pittore polacco
 Cezary Kucharski – ex calciatore polacco
 Dawid Kucharski – calciatore polacco
 Eduardo Kucharski – cestista e allenatore di pallacanestro spagnolo
 Heinz Kucharski – antifascista tedesco
 Kazimierz Kucharski – mezzofondista e velocista polacco
 Kazimierz Kucharski – ex giocatore di calcio a 5 polacco
 Leszek Kucharski – ex tennistavolista polacco
 Tomasz Kucharski – ex canottiere polacco